Мугрон (Mugrón):
 Мугрон — гора (высота 1209 м), самая высокая вершина горного хребта Сьерра-дель-Мугрон на востоке Испании.
  — король Уи Файльги, правил с 770 года погиб в битве при Карраге в 782 году.
 Мугрон — исторический король Коннахта, правил с 848 года по 872 год.
 Мугрон — один из настоятелей первого монастыря, построенного на территории Шотландии — аббатства на острове Айона.

См. также 
 Мюгрон — коммуна на юге Франции.